Ragnar Sjöberg kan syfta på bland andra:

* Ragnar Sjöberg (1886–1975), svensk militär
 Ragnar Sjöberg (1889–1937), svensk kulturhistoriker och översättare